Marcus Caecilius Cornutus kan syfta på:

* Marcus Caecilius Cornutus (Sullas anhängare) (död efter 87 f.Kr.), romersk politiker 
 Marcus Caecilius Cornutus (praetor) (död 43 f.Kr.), romersk politiker, praetor 43 f.Kr.